Сергей Каменский: Каменский, Сергей Игоревич (род. 1987) — российский стрелок, серебряный призёр летних Олимпийских игр.
 Каменский, Сергей Михайлович (1771—1834) — русский генерал от инфантерии.
 Каменский, Сергей Николаевич (1868—1951) — русский и советский военный деятель, генерал-майор.